Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2023 — чемпіонат світу з хокею із шайбою, який пройде у Кейптауні (Південно-Африканська Республіка) з 17 по 23 квітня 2023.

Група А

Учасники

Таблиця

Результати

Група В 
Турнір відбувся в Сараєво (Боснія і Герцеговина) з 27 лютого по 5 березня 2023 року.

Учасники

Таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Дивізіон IIIA 
 Дивізіон IIIB 

Лютий 2023
Березень 2023
Квітень 2023
2023 у спорті Боснії та Герцеговини
2023 у південноафриканському спорті
Дивізіон III